Primer – en kort enkelsträngad nukleinsyrasekvens som fungerar som startpunkt för DNA-syntes
 Primer (sprängteknik) – initiering av sprängladdning
Primer – en färg som läggs på som det första av flera färgskikt, se grundfärg